Перигор — многозначное слово:
 Перигор — название прежнего французского графства, земли которого примерно соответствуют современному французскому департаменту Дордонь;
 Перигор — ручей во Франции, приток реки Иль;
 Перигор — название французских вин, произведённых в Дордони (сертификат географического происхождения IGP);

Географические и туристические зоны в Дордони
 Белый Перигор
 Чёрный Перигор
 Пурпурный Перигор
 Зелёный Перигор
 Орьяк-дю-Перигор